Das Wort Ist steht für:

 den Istwert im Vergleich zum Sollwert in der Mess- und Regelungstechnik und in der Kybernetik.
 den Ist-Bestand (der Materialwirtschaft) im Vergleich zum Soll-Bestand (Kaufmännisches Rechnungswesen, Inventur)
 den Istzustand als Ausgangspunkt eines Projektes
 eine kroatische Insel, siehe Ist (Insel)

Die Abkürzung IST steht für:

 International Socialist Tendency
 das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig
 Intelligenz-Struktur-Test I-S-T 2000R
 den Schwerpunkt Technologien der Informationsgesellschaft (engl. Information Society Technology) im Forschungsrahmenprogramm der EU
 Neuer Flughafen Istanbul (IATA-Code)
 Informationssystemtechnik, einen interdisziplinären Studienbereich
 Indian Standard Time, die Zeitzone UTC+5:30
 Internal Set Theory (interne Mengenlehre)
 Institut Supérieur du Travail, französisches privates Institut zur Erforschung von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen
 Institute of Science and Technology Austria (ISTA)
 Instituto Superior Técnico, eine bekannte Fakultät in Lissabon
 Istanbul Airlines, türkische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Irish Standard Time, fälschlicherweise auch Irish Summer Time, die Zeitzone UTC±0
 die Inverse Streutransformation (englisch Inverse Scattering Transformation), ein Verfahren zur exakten Lösung bestimmter Differentialgleichungen.

Siehe auch:

Abkürzung